Юрі́й — українське прізвище.

 Юрій Михайло Федорович — вчений
 Юрій Сергій Ілліч — вчений, ректор